Säsongen 2021/2022 är Watfords 123:e säsong genom tiderna. Klubben var nykomlingar i Premier League efter att under föregående säsong blivit uppflyttade från Championship. Watford spelade under säsongen även i FA-cupen och Ligacupen.

Tränarförändringar
Den 3 oktober 2021 valde the Hornets att avskeda sin huvudtränare Xisco. Följande dag skrev Claudio Ranieri på ett tvåårskontrakt som ny huvudtränare i klubben.

Ranieri blev avskedad den 24 januari 2022 och ersattes följande dag av Roy Hodgson.

Spelartrupp

Övergångar

Övergångar in

Övergångar ut

Lån in

Lån ut

Försäsong och vänskapsmatcher
Watford meddedelade i juni 2021 att de skulle möta West Bromwich Albion, Stevenage, Nantes, och Udinese i träningsmatcher under försäsongen.

Tävlingar

Premier League

Ligatabell

Resultatsammanfattning

Matcher
Spelschemat meddelades den 16 juni 2021.

FA-cupen

Watford lottades mot Leicester City i den tredje omgången.

Ligacupen

Watford inledde tävlingen i den andra omgången och lottades mot Crystal Palace. I tredje omgången lottades Watford mot Stoke City.

Statistik

Matcher

Målskyttar

Hållna nollor

Referenser 

Watford FC:s säsonger
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2021/2022